Joe Thomas puede hacer referencia a:
 Joseph Randle "Joe" Thomas, baloncestista estadounidense.
 Joe Thomas, saxofonista estadounidense.
 Joseph Hayden "Joe" Thomas, jugador de fútbol americano estadounidense.
 Joe Thomas, actor inglés.